В Соединённых Штатах Америки в настоящее время насчитывается 2 округа с названием Саффолк ():
 округ '''Саффолк''' в штате Массачусетс;
 округ '''Саффолк''' в штате Нью-Йорк;